Helmut Bräutigam ist der Name folgender Personen:

* Helmut Bräutigam (Komponist) (1914–1942), deutscher Komponist
 Helmut Bräutigam (Fußballspieler) (1930–2022), deutscher Fußballspieler
 Helmut Bräutigam (Historiker) (* 1969), deutscher Historiker und Autor